Sezon 1995 był 35. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna ASEC Mimosas.

Najpierw rywalizowano w fazie zasadniczej o zakwalifikowanie się do grupy mistrzowskiej. Nie wiadomo, ile drużyn uczestniczyło w tej rundzie ani jakie były wyniki.

Grupa mistrzowska

Król strzelców
9 goli – John Zaki (ASEC Mimosas)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
1995 w Afryce